

Patronyme
Anglas est un patronyme notamment porté par :

Toponyme 

 , baie maritime britannique

Homonymie de patronyme